Аріобарзан () — давньоіранське ім'я. Відомі носії:

Перські сатрапи:
 Аріобарзан — сатрап Фригії, учасник Великого повстання сатрапів.
 Аріобарзан Хоробрий — сатрап Парсу, очільник перського війська у Битві при Перських воротах.

Сатрапи та царі Понту:
 Аріобарзан II Ктіст — сатрап Понту
 Аріобарзан Понтійський — другий цар Понту

Правителі Мідії Атропатени:
 Аріобарзан I — цар Мідії Атропатени у 65-56 до н. е.
 Аріобарзан II — цар Мідії Атропатени у 20-8 до н. е. та цар Вірменії у 2 до н. е. - 4 н. е.